Termin TAGO ima više značenja.

 UDP-N-acetilglukozamin—undekaprenil-fosfat N-acetilglukozaminfosfotransferaza, enzim
 Tago, Surigao del Sur, okrug na Filipinima